

Abréviation, sigle ou code 
 MNC représente l'acronyme des médecines non conventionnelles.

Sigles techniques 
 MNC, dans le monde des télécommunications, signifie Mobile Network Code et désigne un code identifiant l'opérateur d'un réseau mobile.

Politique 
 MNC est le sigle du Mouvement national congolais.

Référence